Biografies:
 Eustaqui de Roma
 Eustaqui de Luxeuil, abat columbanià del segle VII venerat com a sant
 Eustaqui de Vílnius, màrtir a Vílnius al s. XIV venerat com a sant
 Eustaqui el Monjo, corsari francès del .
 Bartolomeo Eustachi, metge i anatomista italià del segle XVI
 Anatomia: trompa d'Eustaqui, conducte aplanat de l'orella mitjana, de naturalesa osteocartilaginosa, que va de la part anteroinferior de la caixa timpànica fins a la paret externa de la rinofaringe